Con el nombre de mieleros se designa comúnmente a ciertas aves Passeriformes que tienen en común el ser nectarívoras:

 La familia Meliphagidae, del sureste asiático y Oceanía.
 La subfamilia Drepanidinae de Fringilidae, aves nativas de Hawái.
 Los géneros Cyanerpes, Chlorophanes y Dacnis, de la familia Thraupidae, de América.
 En ocasiones, al género Diglossa, de la familia Emberizidae.
 A la especie Coereba flaveola en Argentina, Uruguay y Paraguay.